ADB — аббревиатура.

 ADB — Asian Development Bank — Азиатский банк развития, основанный в 1966 году.
 ADB — Allgemeine Deutsche Biographie — немецкая биографическая энциклопедия в 56 томах, выходившая в 1875—1912 годах (переиздана в 1967—1971 годах).
 ADB — Apple Desktop Bus — устаревший компьютерный порт (последовательная шина ввода-вывода данных), созданный для подсоединения медленных устройств к компьютерам Apple Macintosh.
 ADB — Android Debug Bridge — интерфейс отладки ОС Android.